Chevigny ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in Frankreich:

 Chevigny (Jura) im Département Jura
 Chevigny-en-Valière im Département Côte-d’Or
 Chevigny-Saint-Sauveur im Département Côte-d’Or
 Villeneuve-Renneville-Chevigny im Département Marne

Darüber hinaus haben folgende Gemeinden Ortsteile des gleichen Namens:
 Bèze (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Fénay im Département Côte-d’Or
 Millery (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Viévy im Département Côte-d’Or
 Anlezy im Département Nièvre
 Decize im Département Nièvre
 Moux-en-Morvan im Département Nièvre
 Germigny-sur-Loire im Département Nièvre
 Saint-Léger-sous-Beuvray im Département Saône-et-Loire
 Thil-sur-Arroux im Département Saóne-et-Loire
 Bierry-les-Belles-Fontaines im Département Yonne
 Étais-la-Sauvin im Département Yonne

Schließlich gab es eine Herrschaft und später Grafschaft Chevigny, die sich im Besitz des Hauses Choiseul befand.